Horst Bollmann (1925-1914), acteur allemand ;
 Markus Bollmann (1981), joueur allemand de football ;
 Niels Bollmann (1939-1989), homme politique danois ;
 Yvonne Bollmann (1948), germaniste et essayiste française.